UK se poate referi la:

 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (din 5 septembrie 1922 în prezent), din limba engleză United Kingdom
 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei (1801 - 1922), care reprezintă o altă entitate a evoluției Regatului Unit
 .uk, domeniu de internet de nivel superior, pentru Regatul Unit

Altele 
 UK Singles Chart
 UK Albums Chart
 Airbus UK
 UK Championship (snooker)

Acronime de două litere
Dezambiguizări de două caractere
Dezambiguizare